Batilda Anhaltsko-Desavská (29. prosince 1837 – 10. února 1902) byla rodem anhalsko-desavská princezna z rodu Askánců. Sňatkem s Vilémem ze Schaumburg-Lippe se stala kněžnou ze Schaumburg-Lippe. Její starší sestrou byla lucemburská velkovévodkyně Adelaida Marie Anhaltsko-Desavská.

Původ 
Batilda se narodila v Dessau jako druhá dcera Fridricha Augusta Anhaltsko-Desavského (syn Fridrichy Anhaltsko-Desavského a Amálie Hesensko-Homburské) a jeho manželky Marie Hesensko-Kasselské (dcera Viléma Hesensko-Kasselského a Luisy Šarloty Dánské).

Manželství 
Dne 30. května 1862 se Batilda v Dessau provdala za Viléma ze Schaumburg-Lippe, sedmého potomka a třetího syna Jiřího Viléma ze Schaumburg-Lippe a jeho manželky Idy Waldecko-Pyrmontské.

Batilda měla s Vilémem osm dětí:

 Šarlota ze Schaumburg-Lippe (10. října 1864 – 16. července 1946), ⚭ 1886 Vilém II. Württemberský (25. února 1848 – 2. října 1921), král württemberský v letech 1891–1918
 František Josef ze Schaumburg-Lippe (8. října 1865 – 4. září 1881)
 Bedřich ze Schaumburg-Lippe (30. ledna 1868 – 12. prosince 1945)
 ⚭ 1896 Luisa Dánská (17. února 1875 – 4. dubna 1906), dánská princezna
 ⚭ 1909 Antonie Anna Anhaltská (3. března 1885 – 3. dubna 1963)
 Albrecht ze Schaumburg-Lippe (24. října 1869 – 25. prosince 1942), ⚭ 1897 Elsa Württemberská (1. března 1876 – 27. května 1936)
 Maxmilián ze Schaumburg-Lippe (13. března 1871 – 1. dubna 1904), ⚭ 1898 Olga Württemberská (1. března 1876 – 21. října 1932)
 Batilda ze Schaumburg-Lippe (21. května 1873 – 6. dubna 1962), ⚭ 1895 Fridrich Waldecko-Pyrmontský (20. ledna 1865 – 26. května 1946), poslední waldecko-pyrmontské kníže
 Adelaida ze Schaumburg-Lippe (22. září 1875 – 27. ledna 1971), ⚭ 1898 Arnošt II. Sasko-Altenburský (31. srpna 1871 – 22. března 1955)
 Alexandra ze Schaumburg-Lippe (9. června 1879 – 5. ledna 1949)

Pozdější léta 
Princezna Batilda zemřela 10. února 1902 v Náchodě v Českém království.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 29. prosince
Narození v roce 1837
Úmrtí 10. února
Úmrtí v roce 1902
Narození v Dessau
Askánci
Ženy